Apuzzo bzw. D’Apuzzo ist der Familienname folgender Personen:
 Adam D’Apuzzo (* 1986), australischer Fußballspieler
 Carla Apuzzo (* 1951), italienische Drehbuchautorin und Regisseurin
 David D’Apuzzo (* 1988), australischer Fußballspieler
 Francesco Saverio Apuzzo (1807–1880), italienischer Kardinal